Соревнования в бобслее среди женщин в монобобе на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 13 и 14 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 20 спортсменок представляющие 16 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 2 спортсменками.

Соревнования в монобобе прошли впервые в рамках зимних Олимпийских игр.

Золото выиграла Кейли Хамфрис из США. Ранее она выигрывала золото в двойках в составе сборной Канады в 2010 и 2014 годах.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Бобслей на официальном сайте зимних Олимпийских игр